Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2015 var den 123. damesingleturnering ved Wimbledon-mesterskabet i tennis, og mesterskabet blev vundet af Serena Williams fra USA, som i finalen besejrede Garbiñe Muguruza fra Spanien med 6-4, 6-4. Dermed vandt amerikaneren sin sjette Wimbledon-titel i damesingle og sin 21. grand slam-titel i damesingle i karrieren. Sejren i Wimbledon-mesterskabet betød, at Williams for anden gang i karrieren var forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer i damesingle, eftersom hun tidligere havde vundet titlerne ved US Open 2014, Australian Open 2015 og French Open 2015 – en bedrift som medierne refererede til som en "Serena Slam" men hentydning til, at det ikke var en ægte "Grand Slam", fordi de fire titler ikke var vundet i samme kalenderår. Serena Williams blev endvidere den ældste vinder af en grand slam-titel i damesingle i den åbne æra. På finaledagen var hun 33 år og 289 dage, og hun overtog dermed rekorden fra Martina Navratilova, der var 33 år og 260 dage, da hun vandt sit sidste Wimbledon-mesterskab i damesingle i 1990.

Garbiñe Muguruza var til gengæld i sin første grand slam-finale, og resultatet medførte, at hun for første gang nogensinde avancerede til en placering blandt de 10 bedste på WTA's verdensrangliste.

Petra Kvitova var forsvarende mester. Hun startede turneringen med kun at afgive tre partier i alt i kampene i de to første runder, men i tredje runde blev hun besejret af den tidligere verdensetter Jelena Janković med 3-6, 7-5, 6-4.

Danmarks eneste repræsentant i turneringen, Caroline Wozniacki, tangerede sit bedste resultat i Wimbledon-mesterskaberne, da hun blev slået ud i fjerde runde af den senere finalist, Garbiñe Muguruza, med 6-4, 6-4.

Præmier 

Den samlede præmiesum i damesingle androg £ 10.854.000 ekskl. per diem, hvilket var en stigning på 7,6 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 108 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering seks uger før turneringen, tolv spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kvalifikation

Spillere 

Kvalifikationsturneringen blev spillet 23. juni - 25. juni i Bank of England Sports Ground i Roehampton og havde deltagelse af 96 spillere, der spillede om 12 pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2015
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2015
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2015
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2015

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

Damesingle 2015
2015